Barra Mansa — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Conceição de Barra Mansa — antiga denominação do município de Morungaba, São Paulo
 Barra Mansa Futebol Clube
 Barra Mansa (locutor)

Desambiguações de topônimos